CIRA peut faire référence à :
 Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique de la Marine nationale française,
 Centre italien de recherche aérospatiale à Capoue en Italie,
 COSPAR international reference atmosphere un projet permanent du Committee on Space Research (COSPAR),
 autre nom informel du Central Illinois Regional Airport, aux États-Unis,
 les Centres interministériels de renseignements administratifs, au nombre de 9, en France,
 Continuity Irish Republican Army, une organisation paramilitaire irlandaise,
 
Centre international de recherches sur l'anarchisme (Lausanne)
Centre international de recherches sur l'anarchisme (Marseille)
Centre international de recherches sur l'anarchisme (Japon)
 CIRA-FM, une station de radio canadienne en français émettant de Montréal au Québec,
 commissions interrégionales de la recherche archéologique : 6 commissions compétentes pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de leurs ressorts territorial,
 Canadian Internet Registration Authority,
 Contrôle industriel et régulation automatique.

Références